El AGMK (; ) es un equipo de fútbol de Uzbekistán que juega en la Super Liga de Uzbekistán, la primera categoría de fútbol en el país.

Historia 
Fue fundado en el año 2004 en la ciudad de Olmalyk y su nombre significa Planta de Metalurgia y Minería de Almalyk (), y es el equipo sucesor del desaparecido Metallurg Almalyk que existió entre 1966 y 1988, el cual llegó a jugar en la Segunda Liga Soviética.

En 2005 el club hace su debut en la Primera Liga de Uzbekistán. En 2007 el club termina en el catorceavo lugar en la temporada, pero consigue el ascenso a la Liga de fútbol de Uzbekistán debido a que dos equipos que habían ganado el ascenso decidieron rechazarlo por problemas financieros.

En su debut en la primera división terminó en décimo lugar entre 16 equipos y llegó a las semifinales de la Copa de Uzbekistán. En 2009 el club cambia su nombre por el de FK Olmalyk y en esa temporada terminaron en cuarto lugar.

En enero de 2018 el club retomaría su nombre original.

Nombres

Palmarés
Copa de Uzbekistán: 1
 2018

Participación en competiciones de la AFC

Jugadores

Equipo 2018 

| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Porteros

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Defensores

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Mediocampistas

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Delanteros

Entrenadores

Enlaces externos 
 
 FC Olmaliq- Weltfussballarchiv  
 PFC Olmaliq- UzPFL 
  

Equipos de fútbol de Uzbekistán
Equipos de fútbol fundados en 2004
Uzbekistán en 2004
Equipos de fútbol mineros